Javagråfågel (Coracina javensis) är en fågel i familjen gråfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Javagråfågeln behandlas vanligen som monotypisk och anses enbart förekomma på Java och Bali i Indonesien. Dess relation till större gråfågel (C. macei) är dock omstridd, där flera auktoriteter, som BirdLife International, kategoriserar flera populationer traditionellt behandlade som en del av större gråfågel istället som underarter till javagråfågeln. Det medför att dess utbredningsområde vidgas till att omfatta ett mycket större område, från Himalaya och Taiwan söderut till hela sydostasiatiska fastlandet.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Referenser

Externa länkar 

Gråfåglar
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter i Indonesien